Porse ist die Bezeichnung für zwei unterschiedliche Straucharten, aus denen in Skandinavien traditionelle Biere gebraut werden:

 Sumpfporst, ein zu den Heidekrautartigen zählender Strauch
 Gagelstrauch, ein zu den Buchenartigen zählender Strauch

Außerdem bezeichnet Porse:
 Porse (Bier), eine mit Gagel gebraute Biersorte in Dänemark und Schleswig-Holstein
 Porsesnaps, ein in Danemark verbreiteter Gagel-Schnaps 

Personen:
 Knud Porse († 1330), dänischer Herzog von Halland und Estland